Arktika peut faire référence à :
 Arktika, un brise-glace lancé en 1975 ;
 Arktika, un brise-glace lancé en 2016 ;
 Arktika, un groupe musical ;
 Arktika, une constellation de satellites en cours de développement par la Russie.